Марія Юріївна Галицька (?—1341) — галицько-волинська княжна, дочка Юрія І Львовича, дружина Тройдена Мазовецького, мати Юрія ІІ Болеслава.
 Марія Юріївна (суздальська княжна) (?—1166) — дочка Юрія Долгорукого, видана за боярина.